Brejo puede referirse a:

 Brejo (Brasil), municipio brasileño del estado de Maranhão.
 Brejo (España), parroquia española del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.